Kulin kan syfta på följande:

 Kulin, Western Australia, ort i Australien
 Kulin Shire, kommun i Western Australien, Australien
 Gulin, härad i Sichuan, Kina